Alan Curtis (1909-1953) – attore statunitense
Alan Curtis (n. 1930) – attore britannico
 Alan Curtis  (n. 1954) – ex calciatore gallese
 Alan Curtis (n. 1934) – clavicembalista, musicologo e direttore d'orchestra statunitense
 Alan Curtis (...) – chitarrista e musicista inglese